Alejo (o Alexis) I puede referirse a:

 Alejo I el Estudita, patriarca de Constantinopla (1025–1043);
 Alejo I Comneno, emperador de los romanos (1081–1118);
 Alejo I de Trebisonda, emperador de Trebisonda (1349–1390);
 Alejo I de Rusia, zar de Rusia (1629–1676);
 Alejo I de Moscú, patriarca de Moscú (1945–1970).